Ez a lista a Feketelista: Megváltás (The Blacklist: Redemption) című amerikai sorozat epizódjait tartalmazza. A sorozat 1. évad után végleg befejeződött 2017. április 13-án. Magyarországon az AXN sugározta.

Évados áttekintés

Epizódok

Források 

Televíziós sorozatok epizódlistái